De Arab Nations Cup 1963  was de eerste editie van de Arab Nations Cup en werd georganiseerd door Libanon. Tunesië werd de eerste winnaar van dit voetbaltoernooi.

Gekwalificeerde teams

Eindstand

Wedstrijden

Externe link
 Details in RSSSF

Voetbal in 1963
Voetbal in Libanon
Arab Nations Cup
Sportevenement in Libanon
Sport in Beiroet